Per Something to Believe In si può intendere:

Musica

Singoli 
 Something to Believe In, singolo dei Ramones tratto dall'album del 1986 Animal Boy
 Something to Believe In, singolo dei Clannad del 1987
 Something to Believe In, singolo di Sarah Brightman del 1990
 Something to Believe In, singolo dei Poison del 1990
 Something to Believe In, singolo dei Parachute del 2011

Album studio
Something to Believe In, album studio di Curtis Mayfield del 1980
Something to Believe In, album studio di Anna Bergendahl del 2012

Film 
Something to Believe In, film del 1998